Ademir de Barros – calciatore brasiliano
Antônio Ariosto de Barros Perlingeiro – calciatore brasiliano
António Thomaz Santos de Barros – calciatore brasiliano
Cássio Alves de Barros – ex calciatore brasiliano
Éverton Augusto de Barros Ribeiro – calciatore brasiliano
Jaime de Barros Câmara – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
João de Barros – scrittore e storico portoghese